La locuzione contratto a termine – nel linguaggio usato in economia e nel mondo del lavoro e della finanza – può essere riferito a:
Contratto a termine, ambito economico-finanziario 
Contratto a termine, ambito del lavoro